

Patronyme 

 Charles de Sainte-Marthe (1512-1555), théologien, humaniste et poète français ;
 Scévole de Sainte-Marthe (1536-1623), poète français ;
 Scévole de Sainte-Marthe (1571-1650), historien français ;
 Abel-Louis de Sainte-Marthe (1621-1697), religieux français, supérieur général de l'Oratoire.
 Denis de Sainte-Marthe (1650-1725), théologien et un historien français, supérieur général de la congrégation de Saint-Maur.

Toponyme 

 Sainte-Marthe, commune française de l'Eure ;
 Sainte-Marthe, commune française de Lot-et-Garonne ;
 Sainte-Marthe, quartier de Marseille ;
 Sainte-Marthe, municipalité canadienne du Québec ;
 Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ville canadienne du Québec ;
 Sauvagnat-Sainte-Marthe, commune française du Puy-de-Dôme.